Villasbuenas de Gata kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villasbuenas de Gata (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Villasbuenas de Gata (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar